A 2017-es olasz szuperkupa-döntőjét augusztus 13-án a játszotta a 2016–2017-es olasz bajnokság győztese, a Juventus és a 2016–2017-es olasz kupa döntőse, az SS Lazio. A helyszín a római Olimpiai Stadion volt.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
2016–2017-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2016–2017-es olasz labdarúgókupa

Jegyzetek

olasz szuperkupa
Olasz labdarúgó-szuperkupa